Sir Graham Moore Islands kan syfta på följande platser:

Australien 

 Sir Graham Moore Islands (öar i Australien), Western Australia,

Kanada 

 Sir Graham Moore Islands, Nunavut, öar, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar